«Белору́сские песняры́» — белорусский вокально-инструментальный ансамбль, созданный бывшими участниками ВИА «Песняры» после их  ухода из государственного ансамбля в 1998 году. Является одним из двух признанных Белоруссией преемников ВИА «Песняры».

История создания 
В январе 1998 года, решением министерства культуры Белоруссии на должность директора Белорусского государственного ансамбля «Песняры» назначен Владислав Мисевич. Функции художественного руководителя коллектива формально оставались за Владимиром Мулявиным. Группа активно гастролирует, выступает на «Славянском базаре», записывает новые песни. Но в октябре 1998 года Владимир Мулявин вновь назначен на должность директора ансамбля. После чего почти весь коллектив (8 человек: Владислав Мисевич (после увольнения с поста директора группы, оставался музыкантом коллектива), Валерий Дайнеко, Игорь Пеня, Александр Катиков, Олег Козлович, Владимир Марусич, Александр Соловьёв, Александр Попроцкий (звукорежиссёр)) был вынужден написать заявления об увольнении.

Получив ответ на запрос о правомерности нового имени для группы из Министерства юстиции Беларуси и комитета по авторским и смежным правам, музыканты начинают работать как ансамбль «Белорусские песняры».

Участники коллектива

Действующие участники 

 Валерий Дайнеко — вокал. Заслуженный артист Белорусской ССР (1989);
 Игорь Пеня  — вокал, клавишные. Заслуженный артист Белорусской ССР (1989);
Александр Катиков — вокал, бас-гитара, композиция;
 Олег Аверин — вокал, гитара, клавишные, композиция, аранжировка;
 Александр Соловьёв — гитара, бэк-вокал;
 Максим Пугачёв — клавишные, аранжировка (с 2000 по наст. вр.);
 Евгений Рябой — ударные (с 2005 по наст. вр.);
 Николай Семёнов — саксофон, флейта (с 2021 по наст. вр.);
 Александр Попроцкий — звукорежиссёр.

Бывшие участники 

 Владислав Мисевич — бэк-вокал, саксофон, флейта (1998—2021 гг.). Заслуженный артист Белорусской ССР (1979);
 Андрей Терехович — ударные (2005 г.);
 Михаил Пендо — ударные (2004—2005 гг.);
 Владимир Марусич — ударные, бэк-вокал (1998—2004 гг.);
 Игорь Бранковский — клавишные (1998—2000 гг.).

Дискография

Альбомы 

 1999 — Только с тобой
 2003 — Не люби нелюбимого (на 2 CD)
 2004 — 35 и 5
 2004 — Скажи про любовь
 2004 — LIVE.КРЕМЛЬ
 2004 — Вологда
 2005 — Концерт в Театре Эстрады
 2005 — Любимые песни.ru
 2005 — Снег тополей — песни Олега Аверина
 2005 — «Белорусские Песняры. Лучшее. Часть 1, 2 и 3»
 2009 — Моя душа

mp3 диски 
 2005 — Белорусские песняры. mp3 (диск 1)
 На диск вошли альбомы:
 «Не люби Нелюбимого» 2CD (2003)
 «Только с тобой» (2001)
 «Белорусский альбом» (2004) — сольный альбом В. Дайнеко
 «В небе» (2004) — сольный альбом О. Аверина
 2006 — Белорусские песняры.mp3 (диск 2)
 На диск вошли альбомы:
 «Кремль (live)» (2004) — Концерт, посвящённый двойному юбилею: 35-летию ансамбля и 5-летию нового названия «Белорусские Песняры»
 «Снег тополей» (2005) песни Олега Аверина
 «Чёрный ангел» (2005) — сольный альбом О. Аверина
 «35 и 5» (2004)
 «Жывем» (2004) — авторская программа А. Катикова
 Песни из цикла «Через всю войну» (2005) Фрагмент концерта в Московском Государственном Театре Эстрады 6-7 апреля 2005 г.
 2006 — «Белорусские Песняры.mp3 (диск 2)
 На диск вошли альбомы:
 «Вологда» (Легенды Жанра) (2004)
 «Скажи про любовь» (2004)
 «Минск-Москва» — Валерий Дайнеко (2005)
 «Банальный сюжет» — Валерий Дайнеко (2006)

Сборники 
 2001 — Шоу-группа Доктор Ватсон. Звезда по имени Ватсон. 20 лет вместе. Юбилейное шоу
13. Горлица (попурри) «Доктор Ватсон», «Белорусские Песняры», ВИА «Самоцветы», Алексей Глызин , Анатолий Алёшин

14. Кохана (попурри) «Доктор Ватсон», «Белорусские Песняры»
 2006 — Toto Cutugno. Бенефис в кругу друзей
16. Donna, Donna Mia / Женщина моей мечты (M.Bongiorno, S. Cutugno — Leregini), авторы русского текста — К. Крастошевский

17. Когда весна придёт, не знаю (Б. Мокроусов — А. Фатьянов)

Переиздания 
 2004 — 35 и 5
 2010 — Моя душа (дата релиза 28-01-2010 г.)

Награды 

 2005 — Золотая медаль премии имени М. Ломоносова
 2005 — Золотая медаль премии «ЧЕСТЬ И ПОЛЬЗА» за вклад в развитие славянского искусства
 2008 — 4 апреля в Киеве состоялось торжественное вручение Орденов почёта МВД Украины

Песни 

 Because (J. Lennon, P. McCartney — J. Lennon, P. McCartney)
 Donna, Donna Mia (Женщина моей мечты) (M.Bongiorno, S. Cutugno — Leregini)
 А ў полі бяроза… (И. Паливода — народные)
 А где та пара (слова и музыка О. Аверина)
 Александрына (В. Мулявин — П. Бровка)
 Алеся (И. Лученок — А. Кулешов)
 Ара, вай нет такой песни
 Баллада о фотокарточке (В. Мулявин — В. Тарас)
 Белая ночь (слова и музыка О. Аверина)
 Белая черёмуха (слова и музыка О. Аверина)
 Беловежская пуща (А. Пахмутова — Н. Добронравов)
 Белоруссия (А. Пахмутова — Н. Добронравов)
 Белявая, чернявая… (О. Аверин — народные)
 Берёзовый сок (В. Баснер — М. Матусовский)
 Больше, чем нежность (К. Брейтбург — Э. Мельник)
 В добрый путь (О. Аверин — М. Гауэр)
 В письмах сентября (Г. Гэлд — О. Гриднёва)
 Вераніка ( — М. Богданович)
 Вішанька (О. Аверин, А. Катиков — народные)
 Возвращение (В. Мулявин — В. Тарас)
 Война — совсем не фейерверк (В. Мулявин — М. Кульчицкий)
 Волны в море (О. Аверин — Н. Третьяков)
 Вологда (Б. Мокроусов — М. Матусовский)
 Вочы цёмна-сінія (слова и музыка О. Аверина)
 Галачка (слова и музыка О. Аверина)
 Гора (Горе) (О. Аверин — народные)
 Горка (Горько) (слова и музыка О. Аверина)
 Городок на Волге (слова и музыка А. Аксина)
 Грустные ивы (М. Блантер — А. Жаров)
 Две сестры (В. Мулявин — Ю. Рыбчинский)
 Дымом половодье (О. Аверин — С. Есенин)
 Есть только миг нет
 Жалейка (О. Аверин, А. Катиков — Я. Купала)
 Желаю тебе, земля нет
 Зачарованая (И. Лученок — Г. Буравкин, обр. И. Паливоды)
 Звезда моих полей (Н. Богословский — Л. Давидович, В. Драгунский)
 Зима (музыка и слова народные)
 Знай, не забывай! (слова и музыка О. Аверина)
 Зорка Венера (инструментальная композиция Максима Пугачёва)
 Каждый четвёртый (Т. Хренников — М. Матусовский)
 Касіў Ясь канюшыну (слова и музыка народные)
 Когда весна придёт, не знаю (Б. Мокроусов — А. Фатьянов)
 Когда душа поёт (М. Блантер — А. Коваленко)
 Конь вороной (Е. Крылатов — И. Вознесенский)
 Красота (музыка и слова народные)
 Купалінка (народная в обработке ?)
 Луна (слова и музыка О. Аверина)
 Минута тишины (О. Аверин — М. Гауэр)
 Мне нужна лишь ты одна (О. Аверин — О. Гриднёва)
 Моя душа (слова и музыка О. Аверина)
 На начлезе (А. Катиков — Л. Гениуш)
 На солнечной поляночке (С. Соловьёв-Седой — А. Фатьянов)
 Наши любимые (Д. Тухманов — И. Шаферан)
 Не люби нелюбимого (слова и музыка О. Аверина)
 Не рассказывай (А. Катиков — Н. Витер)
 Новый год (слова и музыка О. Аверина)
 Ночка цёмная (О. Аверин — А. Вавилов)
 Палавінка (А. Катиков — Г. Буравкин)
 Паруса (слова и музыка Ю. Кунца)
 Песня (А. Катиков — Л. Гениуш)
 Песня о пехоте (В. Мулявин — Н. Кислик)
 Песня о тревожной молодости нет
 Попурри (Александрина, Алеся, Вероника, Белявая, чернявая)
 Попурри нет
 Прости… (слова и музыка О. Аверина)
 Родная мова (А. Катиков — Л. Гениуш)
 Россия и Беларусь (Ю. Беляев — Н. Поляков)
 Ручэй (А. Катиков — Я. Колас)
 Рушнікi (Н. Петренко — В. Вярба)
 Рэкрут (слова и музыка народные)
 Рэчанька (слова и музыка народные)
 Скажи про любовь (Б. Джис — О. Гриднёва)
 Сонет (А. Катиков — А. Мицкевич)
 Сумна мне (А. Катиков — М. Богданович)
 Тайна (слова и музыка О. Аверина)
 Только с тобой (слова и музыка О. Аверина)
 Ты позови… (слова и музыка О. Аверина)
 Улетаю в твои глаза (В. Добрынин — В. Гин)
 Улетели листья с тополей (Ю. Беляев — Н. Рубцов)
 Уходи, беда (слова и музыка О. Аверина)
 Храм (слова и музыка В. Быкова)
 Цветок любви (слова и музыка О. Аверина)
 Цераз рэчаньку (А. Катиков — народные)
 Черёмуха (М. Блантер — М. Исаковский)
 Это любовь (А. Катиков — Н. Витер)
 Я всё тот же (И. Любимский — А. Шанаев)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт Олега Аверина 
 Официальный сайт Максима Пугачёва

Музыкальные коллективы Белоруссии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Песняры